308 steht für:
 das Jahr 308
 Ferrari 308, italienisches Automobil
 Peugeot 308, französisches Automobil
 308 (Permanent Redirect), ein  HTTP-Statuscode, siehe HTTP-Statuscode#3xx – Umleitung

Siehe auch: